Komet Klinkerfues je lahko eden izmed naslednjih kometov:

 C/1853 L1 (tudi 1853 III)
 C/1854 L1 (tudi 1854 III)
 C/1854 R1 (tudi 1854 IV)
 C/1857 M1 (tudi 1857 III)
 C/1857 Q1 (tudi 1857 V)
 C/1863 G1 (tudi 1863 II)